Klavatjärn kan syfta på:
Klavatjärnen, Halland,sjö i Mölndals kommun, 
Klavatjärnen, Ångermanland,sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn